Para River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Little Para River, Fluss in South Australia
 North Para River, Fluss in South Australia
 South Para River, Fluss in South Australia

Siehe auch:
 Rio Pará, Meeresbucht in Pará, Brasilien
 Para (Oka), Nebenfluss der Oka in Russland